Before Dawn – film del 1933 diretto da Irving Pichel
Before Dawn – cortometraggio del 2005 diretto da Bálint Kenyeres
Before Dawn – film del 2011 diretto da Ypsilon
Before Dawn – film del 2013 diretto da Dominic Brunt
Before Dawn – film del 2014 diretto da Evelyne Pegot